Ajuste de Contas — telenovela portuguesa

Cinema
Ajuste de Contas (1981) — filme com Chuck Norris e Christopher Lee (original: An Eye for an Eye)
Grudge Match — filme com Sylvester Stallone e Robert de Niro exibido no Brasil como Ajuste de Contas
Crazy Eights — filme de terror com Dina Meyer e Tracy Lords conhecido em Portugal como Crazy Eights - Ajuste de Contas

Outros usos
Ajuste de Contas (futebol) — um clássico do futebol baiano

Desambiguações de cinema
Desambiguações de futebol
Desambiguações de televisão